De 50 kilometer vrije stijl (massastart) voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Noor Petter Northug, destijds werd de 50 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl.

De deelnemers gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde is afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Gedurende de wedstrijd mochten de deelnemers driemaal een pitstop maken, waarbij de ski's konden worden gewisseld.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag
Mannen 50 km vrije stijl